Wisielec – osoba, wobec której zastosowano karę powieszenia, lub popełniła samobójstwo przez powieszenie
 Wisielec – strasząca dusza człowieka powieszonego
 Wisielec – karta tarota
 Wisielec – gra towarzyska
 Wisielec – potok, dopływ Czarnej Orawy
 Wisielec – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Wisielec – inne określenie Trzonolinowca, budynku we Wrocławiu
 Wisielec – formacja świecowa występująca w japońskich wykresach świecowych